Орлов Юрій, відомі носії:
 Орлов Юрій Олександрович (1893—1966) — російський і радянський зоолог, палеонтолог.
 Орлов Юрій Федорович ( 1924) — вчений-фізик, правозахисник, дисидент.
 Орлов Юрій Юрійович ( 1977) — український яхтсмен.
 Орлов Юрій — персонаж-протагоніст фільму Збройовий барон, якого грає Ніколас Кейдж